Конный спорт на XXVI летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Троеборье

Команды

Личное первенство

Конкур

Команды

Личное первенство

Выездка

Команды

Личное первенство